Walewska ist der Name folgender Personen:

 Christine Walewska (* 1945), US-amerikanische Cellistin
 Maria Walewska (1786–1817), Gräfin von Ornano und Geliebte Napoleons
 Walewska Oliveira (* 1979), brasilianische Volleyballspielerin